Der Kanton Brionne ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Bernay im Département Eure in der Region Normandie; sein Hauptort ist Brionne.

Der Kanton Brionne liegt im Mittel 134 Meter über Meeresspiegel, zwischen 46 Meter in Le Bec-Hellouin und 178 Meter in Berthouville.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 41 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Brionne aus den 23 Gemeinden Aclou, Le Bec-Hellouin, Berthouville, Boisney, Bosrobert, Brétigny, Brionne, Calleville, Franqueville, Harcourt, La Haye-de-Calleville, Hecmanville, Livet-sur-Authou, Malleville-sur-le-Bec, Morsan, La Neuville-du-Bosc, Neuville-sur-Authou, Notre-Dame-d’Épine, Saint-Cyr-de-Salerne, Saint-Éloi-de-Fourques, Saint-Paul-de-Fourques, Saint-Pierre-de-Salerne und Saint-Victor-d’Épine. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 160,51 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2018: Fusion Goupillières und Le Tilleul-Othon → Goupil-Othon

2017: Fusion Carsix (Kanton Bernay), Fontaine-la-Soret, Nassandres und Perriers-la-Campagne → Nassandres sur Risle

Weblinks 
 Lokalisation des Kantons Brionne auf einer Frankreichkarte

Brionne